Escuela Naval Militar es el término utilizado para designar varias instituciones educativas castrenses, de carácter naval:

 La Escuela Naval Militar (España), de España;
 la Escuela Naval Militar (Argentina), de Argentina;
 la Escuela Naval Militar (México), de México;
 la Escuela Naval Militar (Uruguay), de Uruguay; y
 la Escuela Naval Militar (Bolivia), de Bolivia;